Randver eller Randvér var mytologisk konge af danerne og svearne ifølge Hervors saga.

Biografi 
Randver var sandsynligvis søn af Redbad og Aud (Auðr), en datter af Skåne-, Daner- og Svearkongen Ivar Vidfadme.

Han blev på et tidspunkt  i det 8. århundrede udpeget til konge eller regent i svearriget og muligvis i Vestgötaland tillige.

Han var gift med Ingild, datter af en ikke nærmere identificeret sveakonge.

Han skulle på mødrene side have været halvbror til Harald Hildetand.

Hervarar saga oplyser to steder noget om Randvers død. Det ene sted nævnes det, at Randver "døde en pludselig død" og det andet sted, at han "faldt i England" (engelske kilder giver dog ingen oplysninger om et sådan dødsfald, og derfor må oplysningen nok behandles med såvel forsigtighed som skepsis). Han blev efterfulgt af sin søn  (muligvis identisk med Sigfred).

Anetavle 
Et forsøg på en mulig anetavle for Randver

Se også 
Ráðbarðr

Fodnoter

Noter 

Nordiske folkesagnkonger